

Geografia 
 Gadesco con Ca de' Mari

Persone 
 De Mari – famiglia genovese
 Arrigo De Mari (circa 1250 – circa 1300) – ammiraglio genovese
 Carlo de Mari – principe italiano
 Lorenzo Cybo de Mari (m. 1503) – cardinale italiano
 Marcello De Mari (1837-1913) – politico italiano
 Silvana De Mari (1953) – scrittrice italiana
Daniel de Mari (1981) – Atleta e Imprenditore Italiano

Architettura 
 Palazzo De Mari (Genova)
 Palazzo De Mari-Alberotanza (Acquaviva delle Fonti)
 Palazzo Stefano De Mari (Genova)
 Villa Maria De Mari (Sestri Ponente)